

Sigle 
 Pressione arteriosa omerale – Parametro medico misurato con lo sfigmomanometro che indica la pressione arteriosa sistemica 
 Panathīnaïkos Athlītikos Omilos – società polisportiva greca meglio nota come Panathinaikos
 Period after opening – Simbolo grafico che indica la durata di prodotti cosmetici
 Piante Aromatiche e Officinali
 sigla per polialfaolefine
 acronimo per Picchetto Armato Ordinario, particolare servizio di guardia nelle Forze Armate.
 sigla per Panhellenic Liberation Organization, organizzazione di resistenza greca contro l'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale

Codici 
 PAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palo Alto in California (Stati Uniti)
 PAO – codice vettore ICAO di Polynesian Airlines
 pao – codice ISO 639-3 della lingua paiute settentrionale

Microbiologia 
 PAO – Phosphorus Accumulating Organism – batterio fosfoaccumulante

Altro 
 Pao – artista